Stenbocken kan syfta på:

 Stenbocken (stjärnbild) – en astronomisk stjärnbild
 Stenbocken (stjärntecken) – ett astrologiskt stjärntecken
 Stenbockens vändkrets – en av jordens fem stora latituder

Se även
 Stenbock (olika betydelser)